Ла Гвардараја има више значења:

 Ла Гвардараја, Ла Грасијела (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Гвардараја (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гвардараја, Ла Грасијела (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику